Negombata är ett släkte av svampdjur. Negombata ingår i familjen Podospongiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Negombata